Кріс Еверт виграла титул в одиночному розряді серед жінок в рамках Відкритого чемпіонату Франції 1983, у фіналі перемігши несіяну Міму Яушовец з рахунком 6–1, 6–2.

Перша сіяна Мартіна Навратілова в четвертому колі зазнала поразки від Кеті Горват. То була її єдина поразка за цілий рік.

На тому турнірі вперше в першому колі брало участь 128 тенісисток. Також це була перша поява на турнірах Великого шолома для майбутньої 1-ї ракетки світу Штеффі Граф. У віці 13 років, 11 місяців і 9 днів вона стала наймолодшою учасницею основної сітки турнірів Великого шолома.

Пройде ще 34 роки перш ніж Альона Остапенко стане наступною несіяною теніситкою, яка досягнула фіналу.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1983 on ITFtennis.com , the source for this draw

Жінки, одиночний розряд
1983 у тенісі
Світова чемпіонська серія Вірджинії Слімс 1983